Winnie the Pooh – personaggio immaginario
 Winnie Puh (Winnie-the-Pooh) – romanzo di A. A. Milne del 1926
 Winnie the Pooh - Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri (Winnie the Pooh) – film d'animazione del 2011
 Winnie the Pooh – brano musicale degli Sherman Brothers del 1966